Aquest article versa sobre els trets demogràfics de la població d'Andorra, incloent-hi densitat de població, etnicitat, nivell d'educació, salut de la població, estatus econòmic, afiliacions religioses i uns altres aspectes de la població.

Els andorrans, que són ètnicament catalans, són una minoria al seu propi país; on els residents espanyols, francesos, i portuguesos constitueixen un 67,7% per la població.

La llengua nacional és el català, tot i que també es parlen el castellà, el francès, i el portuguès.

Els andorrans viuen a set valls urbanitzades que formen els districtes polítics d'Andorra o parròquies:
 Andorra la Vella
 Canillo
 Encamp
 Escaldes-Engordany
 La Massana
 Ordino
 Sant Julià de Lòria

Estadístiques poblacionals

Estadística demogràfica del CIA World Factbook 
Les següents estadístiques demogràfiques són des del CIA World Factbook, llevat que altrament s'indiqui.

Població 
 77.990 (2023)

 comparació de país al món: 200

Estructura d'edat 
0-14 anys: 15,5% (homes 6.710/dones 6.305) 
15-64 anys: 72,2% (homes 31.604/dones 28.925) 
65 anys o més: 12,3% (homes 5.113/dones 5.231) (2009 est.)

Edat mitjana 
 Total: 39.4 anys
 Homes: 39.7 anys
 Dones: 39.1 anys (2009 est.)

Urbanització 
 Població urbana: Un 89% de població total (2008)
 Índex d'urbanització: Un -0,2% taxa de variació anual (2005-10 est.)

Ratio de sexes 
 Al naixement: 1.07 home(s)/dona
Menys de 15 anys: 1.06 home(s)/dona
15-64 anys: 1.09 home(s)/dona
 65 anys i sobre: 0.98 home(s)/

 Població total: 1.07 home(s)/dona (2009 est.)

Taxa de Mortalitat Infantil 
 Total: 3.76 morts per cada 1.000 naixements vius
 Comparació del país al món: 212

 Homes: 3.78 morts per cada 1.000 naixements vius
 Dones: 3.74 morts per cada 1.000 naixements vius (2009 est.)

Esperança de vida al néixer 
 Població total: 82.51 anys
 comparació del país al món: 2
 Homes: 80.33 anys
 Dona: 84.84 anys (2009 est.)

Índex de fertilitat Total 
 1.33 nens nascuts/dona (2009 est.)
 comparació de país al món: 205

HIV/SIDA 
 Índex prevalència adult: Na%
 Gent que viu amb Hiv/Aids: Na%
 Hiv/Aids - morts: Na%

Ciutadania de la població andorrana

Religions 

 Catolicisme romà (predominant)
 Musulmans (Un 3%)

Llengües 
 Català (oficial), castellà, francès, anglès i portuguès

Alfabetització 
 Definició: Na
 Població total: 100%

Esperança de vida escolar (primari a educació terciària) 
 Total: 11 anys (2006)

Despesa d'Educació 
 2,3% del total del PIB (2006)
 comparació de país al món: 162

Població d'Andorra

Referències

Vegeu també 
 Immigració portuguesa a Andorra

Andorra
Andorra